Mario Glavaš (liječnik), hrvatski vaskularni kirurg
Mario Glavaš (književnik), hrvatski književnik